Международный аэропорт «Самарка́нд» () — международный аэропорт, расположенный на северной окраине второго по величине и численности населения города Узбекистана — Самарканда. Расстояние от аэропорта до центра города составляет 8 км. Единственный аэропорт в Самаркандской области. Является вторым (после международного аэропорта «Ташкент» имени Ислама Каримова) по загруженности аэропортом Узбекистана. Один из основных хабов национальной авиакомпании Узбекистана — Uzbekistan Airways. Аэропорт в среднем обслуживает более  пассажиров в год.

Характеристики 

Международный аэропорт «Самарканд» расположен на северной окраине города Самарканд, на высоте 680 метров над уровнем моря. В аэропорту имеется одна взлётно-посадочная полоса номер 09/27 с асфальтобетонным покрытием и размерами 3100 на 60 метров. После генеральной реконструкции аэропорт сертифицирован по 1-й категории ИКАО и принимает все типы самолетов: Ил-62, Ил-86, Ту-154, Airbus A310, Airbus А320, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767 и классом ниже. Аэропорт как стратегический объект играет огромную роль в развитии экономики Самарканда и Самаркандской области, а также центральной части Узбекистана, в том числе в сфере туризма. 

Для обслуживания пассажиров в 2009 году был построен новый аэровокзальный комплекс, реконструированы рулежные дорожки, построено новое здание диспетчерской службы, смонтировано современное аэронавигационное оборудование. Пропускная способность нынешнего аэровокзала – 400 пассажиров в час.

В 2022 году завершено строительство нового пассажирского терминала. Он представляет собой «открытую книгу». На крыше здания изображены созвездия, которые по замыслу проектировщиков напоминают о вкладе выдающегося астронома Мирзо Улугбека в науку и развитие цивилизации человечества.

Награды 
По итогам 2004 года аэропорт «Самарканд» был признан лучшим среди аэропортов стран СНГ в номинации «Объем перевозок до 100 000 пассажиров» конкурса «Лучший аэропорт года».

Авиакомпании и направления 
Список составлен на осеннее-зимний сезон 2022—2023 гг. Могут быть изменения.

Примечания

Ссылки и источники  
 Информация о международном аэропорте «Самарканд» на сайте flightradar24.com
 Информация о международном аэропорте «Самарканд» на официальном сайте авиакомпании Uzbekistan Airways
 Информация о международном аэропорте «Самарканд» на сайте airport.airlines-inform.ru
 Расписание рейсов международного аэропорта «Самарканд» на сайте airways.uz
 Расписание рейсов международного аэропорта «Самарканд» на Яндекс Расписаниях
 

Аэропорты Узбекистана
Здания и сооружения Самарканда
Аэро